Osoby o tym nazwisku:
 Amund Svensson –  norweski muzyk, kompozytor i multiinstrumentalista
 Bo Svensson – duński piłkarz
 Daniel Svensson – szwedzki muzyk rockowy
 Esbjörn Svensson – szwedzki pianista
 Harald Svensson – król Danii
 Mathias Svensson – szwedzki piłkarz
 Ola Svensson – szwedzki piosenkarz
 Robert Svensson – szwedzki tenisista
 Tore Svensson – szwedzki piłkarz